Костурино може да се односи на следећа насељена места:

Костурино, село у Македонији
Костурино (Грчка), село у Егејској Македонији, Грчка
Костурино (Бугарска), село у јужној Бугарској